Kiro steht für:
 Kiro (Kolonialposten), heute verlassener Kolonialposten in Central Equatoria, Südsudan
 Batscho-Kiro-Höhle, eine der größten für Besucher geöffneten Höhlen Bulgariens
 Kiro-Verlag, Buchverlag, in dem u. a. Bücher von Gisela Karau erschienen

Kiro ist der Familienname folgender Personen:
 Batscho Kiro (1835–1876), bulgarischer Schriftsteller und Revolutionär
 Cindy Kiro (* 1958), neuseeländische Generalgouverneurin

Kiro ist der Vorname (südslawisch, zu Kyros) folgender Personen:
 Kiro Gligorov (1917–2012), mazedonischer Politiker und Staatspräsident
 Kiro Stojanov (* 1959), mazedonischer römisch-katholischer Bischof